Каукаб-абу-аль-Хиджа (, , иногда просто — Каукаб) — местный совет в северном округе Израиля. Его площадь составляет 2 567 дунамов.

Хиджа по-арабски — неожиданная атака; по легенде, деревня названа в честь шейха по прозвищу абу-аль-Хиджа из армии Саладина, проводившего со своим отрядом вылазки против крестоносцев. Его гробница (макам) почитается местными жителями как священная.

Население 

Ежегодный прирост населения — 2,1 %.
91,7 % учеников получают аттестат зрелости (2016/2017).

Средняя зарплата на 2016 год — 6 787 шекелей.

Примечания 

Арабские населённые пункты Израиля